

Санд-Спрінгс — місто, штат Оклахома
 Санд-Спрінгс — переписна місцевість, штат Техас